Lick bezeichnet:

 Lick, eine Tonfolge in der Musik

Lick ist der Nachname folgender Personen:
 James Lick (1796–1876), US-amerikanischer Pianobauer und Großgrundbesitzer, Eponym für 
 Lick-Observatorium an der University of California, USA
 Lick (Mondkrater)
 (1951) Lick, Asteroid des Hauptgürtels
 Rainer Fritz Lick (1931–1982), deutscher Chirurg

Lick war der Spitzname von J. C. R. Licklider (1915–1990), US-amerikanischer Internet-Pionier

Siehe auch:
 Alum Lick Branch, ein Fluss im US-Bundesstaat Tennessee
 Alum Lick Fork, ein Fluss im US-Bundesstaat Kentucky
 French Lick 
 Blue Lick 
 Lick Creek Township
 Lieck
 LIK